Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ross Case che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie

 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Stan Smith (secondo turno)
 Arthur Ashe (finale)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 Onny Parun (terzo turno)
 Tom Gorman (primo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Roy Emerson (secondo turno)

 Harold Solomon (primo turno)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 John Alexander (primo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Assente
 Tony Roche (primo turno)
 Mark Cox (primo turno)
 Onny Parun (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1974